Сантьяго Хиральдо Саласар (; родился 27 ноября 1987 года в Перейре, Колумбия) — колумбийский профессиональный теннисист. Единственный теннисист в истории Колумбии, поднимавшийся в топ-30 мирового одиночного рейтинга.

Общая информация 
Колумбиец — младший из трёх детей Эльзы и Эдуардо Хиральдо; его сестру зовут Кармина, а брата — Даниэль.

Сантьяго и Кармина не только с детства играли в теннис, но и доросли до игр за сборную страны — сестра провела за колумбийскую команду в Кубке Федерации 36 матчей между 1992 и 1997 годами. Сантьяго впервые взял ракетку в руки в два года.

Спортивная карьера 

В период с 2005 по 2006 год выиграл три турнира серии ITF Futures и один серии ATP Challenger Series в Боготе. В январе 2007 года впервые принимает участие в основной сетке турнира ATP в Ченнае. В марте вновь выигрывает Challenger в Боготе. Пройдя квалификационные раунды в мае, дебютирует на Открытый чемпионат Франции в первом для себя турнире серии Большого шлема. В первом же круге он уступает сербу Новаку Джоковичу 3-6, 6-7(3), 4-6. В октябре выигрывает ещё один Challenger в Кито.

За 2009 год выиграл сразу три турнира серии Challenger. В январе 2010 года на турнире ATP в Ченнае впервые выходит в 1/4 финала. В апреле выигрывает турнир серии Challenger в родном для себя городе Перейра. В июне Хиральдо удается выйти в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе. Следующий этот результат он повторит в январе 2011 на турнире в Брисбене. На следующем по ходу турнире в Окленде ему удается выйти в полуфинал. Удачные для себя выступления Сантьяго Хиральдо продолжит и в феврале 2011 года. На турнире в Сантьяго, переиграв по пути Факундо Багниса, Игоря Андреева, Хуана Игнасио Чела и Потито Стараче, Хиральдо выходит в первый свой финал на турнире ATP. В решающем матче в трех сетах он проигрывает испанцу Томми Робредо 2-6, 6-2, 6-7(5). На турнире в Акапулько ему удается дойти до 1/4 финала. На Открытом чемпионате США 2019 года проиграл в первом раунде Александру Бублику в пяти сетах.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (22)

Победы (13)

Поражения (9)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (8)

Победы (3)

Поражения (5)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 
 

Теннисисты Колумбии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года